Calimero (od 2014) – francusko-włosko-japoński serial animowany wyprodukowany przez wytwórnię Gaumont Animation oraz wykonany w technice trójwymiarowej CGI.

Premiera serialu miała miejsce 9 lutego 2014 roku na francuskim kanale TF1, 18 kwietnia we Włoszech na włoskim kanale Rai YoYo oraz 23 czerwca w Japonii na antenie TV Tokyo. W Polsce premiera serialu zadebiutowała 1 czerwca 2014 roku na antenie Disney Junior. Od 30 kwietnia 2018 roku serial odbędzie się na kanale Disney XD.

Opis fabuły 
Serial opowiada o perypetiach małego czarnego ptaszka imieniem Calimero, który marzy o tym, aby móc latać jak inne ptaki. Wraz ze swoimi przyjaciółmi – Priscillą, Valeriano, Susy, Piero i Rosellą przeżywa niesamowite przygody.

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: Marek Robaczewski
Dialogi: Marta Robaczewska
Udział wzięli:
 Lucyna Malec – Calimero
 Krzysztof Plewako-Szczerbiński – Pierrot
 Beata Jankowska-Tzimas – Valeriano
 Anna Sztejner – 
 Jump,
 Lila
 Marta Dobecka – Priscilla
 Julia Trembecka – Hop
 Artur Kaczmarski – 
 Colbert,
 Arturo
 Bożena Furczyk – Sarah
 Mikołaj Klimek – Ambrogio
 Paweł Szczesny – burmistrz
 Brygida Turowska – Skip
i inni

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Japońskie telewizyjne seriale animowane
Włoskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2014